Карнозаври (Carnosauria) — інфраряд хижих ящеротазових динозаврів, що існував у юрському і крейдяному періоді. Спершу таксон запропонований для широкого спектра гігантських хижих тероподів, що не були тісно пов'язані між собою. Зараз група включає всіх аллозаврів і їх близьких родичів.

Опис 

Усі карнозаври мали великі очі, великий, вузький череп. Стегно було довше за гомілку.

Систематика

Таксономія 
 Carnosauria
 Lourinhanosaurus
 Monolophosaurus
 Cryolophosaurus (gilt mittlerweile als Mitglied der Dilophosauridae)
 ?Gasosaurus
 Fukuiraptor
 Siamotyrannus
 Allosauroidea
 Aerosteon
 Sinraptoridae
 Sinraptor
 Yangchuanosaurus
 Allosauridae
 Allosaurus
 Saurophaganax
 Carcharodontosauridae
 Acrocanthosaurus
 Eocarcharia
 Carcharodontosaurus
 Giganotosaurus
 Neovenator

Філогенія 

Філогенічна кладограмма за Бенсоном, Каррано і Бруссате (2010):

Філогенія згідно з Rauhut and Pol (2019):

Примітки

Посилання 
  (on «Carnosaurus»)
 
 Holtz, T. R., Jr. and Osmólska H. 2004. Saurischia; pp. 21–24 in D. B. Weishampel, P. Dodson, and H. Osmólska (eds.), The Dinosauria (2nd ed.), University of California Press, Berkeley.
 
 

Тероподи